Río Ibáñez (rivier), een rivier in Chili
Río Ibáñez (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Aysén